Jelmezbál, olyan bál, ahol a vendégek jelmezekbe öltöznek
 Jelmezbál, Rodriguez Endre 1942-es filmje
 Jelmezbál, Andrzej Lapicki 1971-es filmje
 Jelmezbál, a Mikrobi című magyar rajzfilmsorozat második évadának negyedik epizódja